FIPV est un sigle signifiant :
 péritonite infectieuse féline (en anglais, Feline Infectious Peritonitis Virus) ;
 Fédération internationale de pelote basque (en espagnol, Federación Internacional de Pelota Vasca).